Patience steht für:
 Patience, Kartengeduldsspiel
 Patience (Vorname), weiblicher Vorname
 Fort Patience, Festung in Ghana
 Patience Island, Insel in Rhode Island, Vereinigte Staaten
 Patience Rocks, Klippenfelsen der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Patience, auch Patiencen, ist die Bezeichnung für Russisch Brot in Österreich.

Patience ist der Familienname folgender Personen:
 Luke Patience (* 1986), britischer Segler
 Olivier Patience (* 1980), französischer Tennisspieler

Patience in der Musik:
 Patience (Oper), komische Oper von Gilbert und Sullivan
 Patience (1920), deutscher Spielfilm von Paul Leni
 Patience (Album), ein Album von George Michael
 Patience (Guns-n’-Roses-Lied), ein Lied von Guns N’ Roses
 Patience (Take-That-Lied), ein Lied von Take That, Titellied von Der Bergdoktor
 Patience (Eddie-Murphy,-Anika-Noni-Rose-und-Keith-Robinson-Lied), ein Lied aus dem Film Dreamgirls.